Гора — форма рельєфу

Гора — село, Мінська область, Борисовський район

Гора — регіон

Гора — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Гора — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Гора — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Гора — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Гора — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Гора — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область

Гора — поселення, Регіон Нотрансько-крашка, община Церкниця
 Гора — поселення, Споднєпосавський регіон, община Кршко

Гора — вождівство, Сільський округ, Західна область

Гора — село, Київська область, Бориспільський район
 Гора — село, Полтавська область, Горішньоплавнівська міська рада
 Гора — село, Полтавська область, Полтавський район

Гора — велика жупа (область) Незалежної Держави Хорватія

Персоналії 
 Гора Павло Юрійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Гора Петро Васильович (1919—1988) — радянський педагог, історик, кандидат історичних наук (1950), професор (1972) Московського державного університету імені М. В. Ломоносова
 Якуб Гора — чеський футболіст

Див. також 
 Гори

Примітки